Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Manuel Orantes 7-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Björn Borg (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Ilie Năstase (semifinali)
 Manuel Orantes (finale)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (Campione)
 Onny Parun (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Juan Gisbert (secondo turno)
 Ismail El Shafei (primo turno)
 Hans-Jürgen Pohmann (secondo turno)
 Thomaz Koch (secondo turno)
 Adriano Panatta (terzo turno)
 Phil Dent (terzo turno)
 Paolo Bertolucci (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1975